Систе́ма права́ Респу́блики По́льша — система права, совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения на территории Польши.

Источники современного польского права 
Источниками системы польского законодательства являются:
 Конституция Республики Польша;
 Законы Республики Польша;
 Ратифицированные международные договоры Республики Польша;
 Подзаконные нормативные акты;
 Локальные нормативные акты (в пределах территориальной и административной компетенции принявших их органов);
 Частно-административные правовые акты (для лиц, в отношении которых они приняты).

Отрасли права 
Основные отрасли польского права:
 гражданское право (Prawo cywilne);
 коммерческое право (Prawo handlowe);
 административное право (Prawo administracyjne);
 конституционное право (Prawo konstytucyjne);
 международное частное право (Prawo prywatne międzynarodowe);
 налоговое право (Prawo podatkowe);
 уголовное право (Prawo karne);
 семейное право (Prawo rodzinne);
 трудовое право (Prawo pracy);
 водное право (Prawo wodne);
 авторское право (Prawo autorskie);
 право СМИ (Prawo prasowe).

Организация судопроизводства 
Гражданские и уголовные дела рассматриваются присяжными заседателями и профессиональным судьей или судьей на общественных началах.

Тип суда, который принимает решения в каждом конкретном случае, зависит от обстоятельств и от сущности дела.

Суды первой инстанции представляют собой специализированные суды: гражданский суд, уголовный суд, суд по вопросам семьи и несовершеннолетних, а также хозяйственный и трудовой суды. Принятые ими решения могут быть обжалованы в суде второй инстанции того же типа. Дела, рассмотренные в специализированных судах второго уровня, могут быть обжалованы в Апелляционном Суде. Условием рассмотрения апелляции являются чрезвычайные обстоятельства, касающиеся данного дела.

Верховный Суд Республики Польша исполняет две функции:
 надзор за деятельностью всех судов и единообразной реализацией существующих правовых положений в принимаемых решениях;
 рассмотрение кассационных жалоб.

Конституционный Трибунал интерпретирует законодательные акты и контролирует соответствие принятых законов положениям Конституции.

Публикация актов польского права 

В соответствии с Законом от 20 июля 2000 года (Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr. 62, poz. 718) официальная публикация нормативных актов и некоторых иных правовых актов осуществляется официальными изданиями Dziennik Ustaw и Monitor Polski, а также в Интернет-системе правовых актов (Internetowy System Aktów Prawnych) Канцелярии Сейма.

Конфронтация с ЕС 

Разногласия сторон касаются таких сфер, как соблюдение прав ЛГБТ-сообщества, право на аборты и вопросы экологии. В октябре 2021 года Конституционный суд Польши постановил, что польские суды не обязаны выполнять обеспечительные меры, налагаемые судом ЕС. Это решение вызвало недовольство лидеров ЕС. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение КС является «вызовом единству правовой системы ЕС». 27.10.2021 Верховный суд ЕС обязал Польшу выплачивать штраф в 1 млн евро ежедневно, до тех пор, пока судебная система страны не будет приведена к европейским стандартам.

См. также 
 Конституция Польши

Примечания

Ссылки 
 Текст Конституции Польши 
 Тексты Конституций Польши XX века 
 Конституция Республики Польша на сайте www.poland.su 

Право Польши
Государственное устройство Польши